Phoebe Stänz (née le  à Zetzwil ) est une joueuse de hockey sur glace suisse évoluant dans la ligue féminine élite en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2007-2008 || ZSC Lions Frauen  ||SWHL A|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2008-2009 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 2 || 2 || 0 || 2 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Bulldogs de Yale || NCAA || 20 || 11|| 15 || 26 || 30 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2014-2015 || Bulldogs de Yale || NCAA || 29 || 7 || 17 || 24 || 23 ||   ||  ||  ||  || 
|-
|2015-2016 || Bulldogs de Yale  || NCAA ||25 || 9 || 8  || 17 || 22 ||   ||  ||  ||  || 
|-
|2016-2017||Bulldogs de Yale || NCAA || 25 || 14 || 10 || 24 || 12 || || || || ||
|-
|2017-2018|| SDE HF || SDHL || 35 || 18 || 8 || 26 || 40 || 2 || 5 || 0 || 5 || 2
|-
|2018-2019|| HC Lugano Ladies-Team || SWHL A|| 19 || 30 || 22 || 52 || 10 || 7 || 5 || 9 || 14 || 6
|-
|2019-2020||  HC Lugano Ladies-Team || SWHL A|| 15 || 15 || 22 || 37 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020||  Luleå HF  || SDHL|| 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 6 || 4|| 2 || 6 || 0
|-
|2020-2021||  HC Thurgau Indien Ladies || SWHL A|| 18 || 23 || 14 || 37 || 18 || 5 || 3 || 4 || 7 || 6
|-
|2021-2022||  Leksands IF  || SDHL  ||  ||

Au niveau international

|-
| 2010 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 5 || 4 || 9 ||  0|| align="left"|  de Division I
|-
| 2011 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 3 || 4 || 7 || 14|| align="left"| Septième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 12|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 6 || 3 || 9 || 12|| align="left"| Huitième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 6|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 8|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 2|| 0 || 2 || 2|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 4 || 1 || 5 || 12 || align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 2|| align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 14 || align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 3 || 1 || 4 || 2|| align="left" | Cinquième
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"| Cinquième
|-
| 2021 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || align="left"| Quatrième
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 || align="left" | Quatrième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en janvier 1994
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance dans le canton d'Argovie